Децентрализованный турнир 2001 () — 85-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Дополнительный матч за первое место

Клаусура

Дополнительный матч за первое место

Сводная таблица

Национальный финал

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2001 на rsssf.com

2001
Перу
2001 год в Перу